Нове Хради могу бити:

 Нове Хради (Чешке Будјејовице), град у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Нове Хради (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република